Pojem máselnice je užíván ve více významech. Je to název několika předmětů, majících souvislost s máslem a také řada místních názvů.

 Máselnice (nádoba) – nádoba či stroj pro výrobu másla stloukáním
 Máselnice (uchovávání) – nádoba pro uchovávání másla
 Máselnice (budova) – budova nebo místnost pro výrobu másla

 Máselnice (Český Krumlov) – historická budova v Českém Krumlově
 Máselnice (Nové Město/Metují)  – název části historické budovy – věže zámku